Als Sorgentelefon werden telefonische Beratungsdienste für Kinder und Jugendliche bezeichnet: 

 Deutschland: Nummer gegen Kummer – 0800 111 0 333 oder 116 111
 Österreich: Rat auf Draht – 147
 Schweiz: Telefonhilfe – 147
 Liechtenstein: Sorgentelefon – 147